Termenul „steaua” se poate referi la:
Stea, corp ceresc
Steaua, revistă literară din Cluj-Napoca
Steaua MFA București, club de handbal masculin din București
Steaua, cartier al Timișoarei
Steaua Română, rafinărie de petrol din România
„Steaua” sau Cântec de stea — tradiție populară românească de Crăciun
Stea de mare, animal marin care aparține împreună cu ariciul de mare de echinoderme
 Steaua lui David, o hexagramă alcătuită din două triunghiuri echilaterale, folosită ca simbol al evreilor și ca element emblematic la decorarea sinagogilor.
 FCSB, denumită în trecut Steaua, o echipă de fotbal din București;
 CSA Steaua București, un club multisportiv al Armatei Române.
Steaua Roșie Belgrad, club de fotbal din Belgrad, Serbia
 Steaua Mizil, un club de fotbal care a existat între 1984 și 2006.

Vezi și
Stella Maris
Stern (dezambiguizare)
 La steaua, poezie de Mihai Eminescu